Club Atlético San Martín – società calcistica argentina della provincia di San Juan
 Club Atlético San Martín – società calcistica argentina della provincia di Tucumán